Donzac kan syfta på:
 Donzac, Gironde
 Donzac, Tarn-et-Garonne